El término alcoba puede referirse a:

Estancia 
 Sinónimo de dormitorio

Toponimia 
 Alcoba de Cuyo es una isla y también barrio rural del municipio filipino de quinta categoría de Magsaysay perteneciente a la  provincia de Paragua en Mimaro, Región IV-B.
 Alcoba de la Ribera, villa de la provincia de León, España.
 Alcoba de la Torre, municipio de la provincia de Soria, España.
 Alcoba de los Montes, municipio de la provincia de Ciudad Real, España.